Nehru ist der Familienname folgender Personen:

 Braj Kumar Nehru (1909–2001), indischer Diplomat und Politiker
 Indira Gandhi (1917–1984), geborene Indira Priyadarshini Nehru, Premierministerin Indiens
 Jawaharlal Nehru (1889–1964), erster indischer Premierminister
 Motilal Nehru (1861–1931), indischer Anwalt und Staatsmann; Mitbegründer der Swaraj-Partei
 Uma Nehru (1884–1963), indische Politikerin und Publizistin